Grilo da Fonte é uma escola de samba de Niterói.

Segmentos

Presidentes

Presidentes de honra

Diretores

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira

Corte de bateria

Carnavais 

Escolas de samba de Niterói